Адольф де Сен-Симон, виконт д’Аршиак (; 1802—1868) — французский  и .

Биография 
Адольф д’Аршиак родился 24 сентября 1802 года в городе Реймсе.

По окончании высшей военной школы Сен-Сир вступил на военную службу. Прослужив девять лет офицером в кавалерии вышел в отставку и предался углублённому изучению истории и геологии.

Кроме отдельных мемуаров, Аршиак написал «L’Histoire des progrès de la géologie de 1834 à 1862», изд. Парижским геологическим обществом (1862, 8 т.).

Избранный членом Института в 1857 году, он сделался профессором палеонтологии в Национальном музее естественной истории. Важнейшие его труды: «Cours de paléontologie stratigraphique» (Париж, 1862-64, 2 т.), «Géologie et paléontologie» (Париж, 1866); «Paléontologie de la France» (Париж, 1868).

Адольф д’Аршиак скончался 24 декабря 1868 года в столице Франции городе Париже.

Примечания

Ссылки 

 Adolphe d’Archiac — Histoire des progrès de la géologie

Выпускники Сен-Сира
Офицеры Франции
Утопившиеся
Президенты Геологического общества Франции
Члены Французской академии наук